Lenzlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ulrich Lenzlinger (1929–1979), Schweizer Fluchthelfer, Lebemann und Abenteurer
 Jörg Lenzlinger (* 1964), Schweizer Künstler, siehe Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger